Hover (parochie, Ringkøbing-Skjern)
Hover (parochie, Vejle)
Hover!, een computerspel uit 1995, ontwikkeld en uitgegeven door Microsoft
Hover (2018), Amerikaanse film uit 2018